Сезон 2002 стал для ЦСКА 11-м в чемпионате России по футболу. Новый президент назначил нового главного тренера: им оказался Валерий Газзаев. Команда под его руководством заняла 1-е место впервые за 11 лет, но не стали чемпионами. Причиной этому стал золотой матч между ЦСКА и «Локомотивом», который армейцы проиграли.

"Армейцы" взяли первый в истории кубок России, обыграв в финале «Зенит».

Чемпионом России по результату золотого матча стал в первый раз московский «Локомотив».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Результаты

Золотой матч

Турнирная таблица

Кубок России 2001/02

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок России 2002/03

1/16 финала

Кубок УЕФА 2002/03

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

2002
ЦСКА Москва